

Persone
 Anatolij Solomin (1952) – ex marciatore sovietico di origine ucraina
 Jurij Mefod'evič Solomin (1935) – attore russo, fino al 1991 sovietico, fratello dell'attore Vitalij
 Pavel Solomin (1982) – calciatore uzbeko
 Vasilij Solomin (1953-1997) – pugile sovietico, dal 1991 russo
 Vitalij Solomin (1941-2002) – attore russo, fratello dell'attore Jurij

Altro
 10054 Solomin – asteroide della fascia principale